«Лесхоз» () — белорусский футбольный клуб из Гомеля.

История 
В 2021 году клуб заявился во Вторую Лигу, где стал выступать в гомельском дивизионе. В сентябре 2021 года главным тренером клуба стал Дмитрий Рябцев.

В 2022 году снова заявился для участия в чемпионате. Клуб занял 2 место в гомельском дивизионе и вышел в этап плей-офф, где занял 9-16 место.

Статистика выступлений

Основной состав 
По состоянию на 5 января 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.transfermarkt.com
 Профиль на сайте www.teams.by
 Официальная группа vk.com

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Гомеля